

Film en televisie 
Films
 Big Time (1929), een film met Lee Tracy en Mae Clarke
 Big Time (1977), a film van Motown Productions
 Big Time (1988), een concertfilm met Tom Waits
 Big Time (1989), een televisiefilm met Paul Guilfoyle
 Big Time (2001), een film met Mark Valley
 The Big Time (2002), een televisiefilm met Christina Hendricks
 Big Time (2004), een film met  Matthew McGrory
Series en shows
 The Big Time (BBC) (1976-1980), een Britse documentaireserie op televisie
 The Big Time (Zuid-Afrikaanse serie), een Zuid-Afrikaanse dramaserie met Frank Opperman
 Big time, ook Steve Harvey's big time challenge, een Amerikaanse comedyserie en variétéshow op televisie

Literatuur 
 In de macht van morgen, oorspronkelijk The Big Time (1958), een roman van Fritz Leiber
 Big time (Keith Reddin) (1987), een toneelspel van Keith Reddin

Muziek 
 Big Time Records, een Australisch muzieklabel

Liedjes
 Big time (Rick James) (1980), een lied van Rick James
 Big time (Peter Gabriel) (1986), een lied van Peter Gabriel
 Big time (C.C. Catch) (1989), een lied van C.C. Catch
 Big time (MC Skat Kat) (1991), een lied van MC Skat Kat
 Big time (Whigfield) (1995), een lied van Whigfield
 Big time (Neil Young) (1996), een lied van Neil Young & Crazy Horse
 Big time (Big & Rich) (2005), een lied van Big & Rich
Albums
 Big time (Smokey Robinson) (1977), een sountrck/muziekalbum van  Smokey Robinson
 Big time (Tom Waits) (1988), een muziekalbum van  Tom Waits
 Big time (Little Texas) (1993), een muziekalbum van Little Texas
 Big time (Ultra) (1996), een muziekalbum van  Ultra
 Big time (Trace Adkins) (1997), een muziekalbum van  Trace Adkins

Zie ook 
 Big Time Rush, een Amerikaanse sitcom op Nickelodeon